Талыбова — женская форма азербайджанской фамилии .

 Известные носители 
 Талыбова, Бахар Магеррам кызы (1927—2003) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Талыбова, Гюнель (род. 1982) — азербайджанская спортсменка (пауэрлифтинг).